Elman Muchtarov (* 12. prosince 1994) je ázerbájdžánský zápasník – klasik.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od 9 let. Připravuje se v Baku v tréninkovém centru Neftči. Specializuje se na řecko-římský (klasický) styl. V ázerbájdžánské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2014 ve váze do 59 kg a od roku 2016 ve váze do 66 (67) kg. V roce 2016 neuspěl v ázerbájdžánské olympijské nominaci.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 Výsledky Elmana Muchtarova na uni-leipzig.de

Ázerbájdžánští klasici
Narození 12. prosince
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži